est un personnage du manga Bleach, créé par Tite Kubo.

Le plus jeune des capitaines du Gotei 13 de la Soul Society, il a hérité de la division 10 vers ses dix ans (âge Soul Society), dont il devient le capitaine. Il est aussi le deuxième plus jeune Shinigami après Yachiru Kusajishi (Vice-Capitaine de la ). Dans le chapitre 529, on apprend qu'il était le  de la  lorsque le capitaine de l'époque était Isshin Shiba.

Le personnage

Son enfance 

Né un  dans le Premier District du Rukongai Ouest (Junrinan), Tôshirô avait un ami à l'académie de shinigami qui s'est fait assassiner par la Soul Society parce qu'il avait le même zanpakuto que lui, Hyorinmaru (il ne peut exister qu'un zanpakuto d'un nom à la Soul Society, deux même zanpakutos sont interdits par l'assemblée des 46 de Chûo). Il est revenu bien après ressuscité par le sceaux royal dans le Hueco Mundo et souhaite se venger de la Soul Society (film : "Bleach : the diamond dust rebellion"). Tôshirô a toujours vécu avec sa grand-mère et Hinamori Momo, vice-Capitaine de la 

Petit, il n'avait aucun ami, la couleur de ses cheveux, de ses yeux et sa froideur naturelle effrayaient les autres enfants du quartier. Ainsi, il se retrouva souvent seul quand Hinamori partit à l'Académie des Shinigami. Les gérants de la boutique dans laquelle il allait faire les courses pour lui et sa  grand-mère, le méprisaient et lui parlaient avec acidité, lui laissant bien entendre qu'il n'avait pas sa place parmi eux. Et c'était ainsi partout.

Pourtant, un jour alors qu'il était allé acheter du natto et que le vendeur lui ai fait comprendre qu'il voulait qu'il sorte de sa boutique, Matsumoto Rangiku, qui deviendra son Lieutenant, entra d'une façon plus ou moins violente dans sa vie. En effet, celle-ci envoya valser Tôshirô contre le comptoir sans plus de cérémonie et disputa le gérant pour son manque de délicatesse envers les enfants...puis gronda son futur Capitaine pour son manque de courage et sa manière à se laisser marcher dessus.

La nuit de cette rencontre, Tôshirô rêva d'un dragon de glace, (en fait la forme libérée de son futur zanpakuto) qui voulait lui dire son nom sans que Tôshirô ne parvienne à l'entendre. Après s'être réveillé en sursaut, il se rendit compte de la présence de Rangiku à ses côtés. Elle lui fit alors remarquer la température glaciale qui régnait dans la maison, puis lui expliqua que la cause était ni plus ni moins son reiatsu(énergie spirituelle). Elle lui expliqua aussi qu'il possédait une incroyable énergie spirituelle et qu'à cause de celle-ci, sa grand-mère avait failli mourir de froid. Il fallait qu'il apprenne à sceller son reiatsu, et donc...

... devenir un Shinigami.

Au sein du Seireitei 

Il est encore trop jeune pour maitriser tout son reiatsu du fait de sa puissance (cf informations sur son Bankai). On le surnomme le nouveau petit génie de la Soul Society (lors de son combat contre Ichimaru Gin), mais aussi comme la réincarnation de l'ange perdu de la Soul Society... selon certaines sources ; il devient en outre le plus jeune Shinigami à accéder au rang de capitaine. 

Il est le premier à suspecter, avec raison, le capitaine Ichimaru Gin, lors d'une réunion de Capitaines, après avoir entendu une conversation entre Aizen Sosûke et lui. Le capitaine Aizen reste par ailleurs hors de tout soupçons.

Avant qu'il ne devienne capitaine, il était le  de la Dixième Division et était très apprécié par son capitaine, Isshin Shiba qui le voyait comme son successeur.

Personnalité 

Toujours froid, il n'est pas très sociable mais pour les personnes qui lui sont chères, il est prêt à tout. Son tempérament sérieux contraste avec celui de sa lieutenante Matsumoto Rangiku, dont il semble malgré tout très proche.
Il est tout aussi proche de Hinamori Momo, ayant juré de tuer quiconque lèverait la main sur elle ; ce rapprochement est lié au fait d'avoir passé une enfance commune.

Il déteste particulièrement ceux qui le jugent puéril et toute réflexion qui le rapproche de son apparence enfantine, comme on peut le constater lors de ses excursions dans le monde réel. Histugaya est d'ailleurs tout aussi ennuyé par certains noms qu'utilisent d'autres personnages à son égard. Le capitaine Jūshiro Ukitake par exemple, le considère lui et Hitsugaya comme « frère de Shiro » du fait de la sonorité commune à leurs prénoms respectifs : Juushiro et Toshiro ; de plus, leur couleur de cheveux identique attendrit encore davantage Ukitake, qui le surnomme alors « Petit Shiro » (シロちゃん Shiro-chan, un surnom signifiant « blanc »), et qui en vient même à lui offrir des bonbons ! De leur côté, Hinamori Momo et Ichigo persistent à l'appeler par son prénom, ce qui a tendance à énerver Hitsugaya qui leur rappelle à chaque fois son rang de capitaine, et donc le respect qu'ils lui doivent.

Il ne supporte d'ailleurs pas le soleil non plus, son reitsu étant de glace...

Hyôrinmaru 

Comme tout Shinigami, Tôshirô possède un Zanpakutô, Hyourinmaru (Anneau de glace). Comme son nom l'indique, il est de type glace, et d'ailleurs le plus puissant de tous les Zanpakutô de ce type.

Shikai 

L'invocation d'Hitsugaya pour libérer son Zanpakutô est :  ( 霜天に坐せ )

La phrase de libération de son Shikai a plusieurs traductions en français :
 Assieds-toi dans le ciel gelé.
 Élève-toi jusqu'au ciel gelé.
 Enroule-toi dans les cieux gelés.
 Règne dans le ciel gelé « Hyôrinmaru »
 Etc.

Grâce à son Shikai, Tôshirô peut faire neiger et surtout geler ses adversaires à une vitesse incroyable. Par conséquent, ses attaques sont très difficiles à éviter. Il contrôle également les éléments météorologiques, comme on peut le voir lors de son combat contre Tia Harribel.

Lors de cette phrase de libération, Hyourinmaru apparaît comme un grand dragon de glace ailé, dont l'apparence se rapproche de celle d'un dragon chinois. Une chaîne relie l'extrémité de la tsuka à un morceau de métal en forme de croissant de lune ; cette chaîne est utilisée dans le but de geler ce qu'elle touche (une fois encore lors de son combat contre Ichimaru Gin). La tsuba du Zanpakutô est en forme d'étoile.

Bankai 

Le Bankai du Zanpakutô d'Hitsugaya est : Daiguren Hyourinmaru (Anneau de glace du Grand Enfer gelé ; 大紅蓮氷輪丸 ).
Lors de cette libération, la glace formant le dragon en Shikai se brise et forme à la place deux ailes de glace dans le dos du capitaine. La tsuba du sabre forme alors une « double étoile », à 8 branches.On le voit parfois quand il combat des espadas.

Encore imparfait du fait du jeune âge d'Hitsugaya, son Bankai est limité en temps par trois fleurs à quatre pétales qui disparaissent au fur et à mesure. Par ailleurs, on apprend que Hyorinmaru a la propriété de se régénérer : en effet, toute eau présente aux alentours contribue à rendre ses forces au Zanpakutô brisé.

Malgré tout, le Bankai de Tôshirô est très puissant. La glace qui recouvre presque tout son corps sauf la tête, le cou et le bras gauche.
Le froid que Daiguren Hyôrinmaru dégage gèle tout ce qui est touché instantanément sur une distance de .
Après la bataille de Karakura, il s’entraînera à affiner son bankai.

Techniques 
La première technique de son Bankai est le Ryusenka (la Croix de Glace du Dragon ; 竜霰花 ) : Tôshirô concentre son reiatsu dans la pointe de son Zanpakutô, tandis que la glace autour de lui le fait glisser à une vitesse inimaginable vers l'ennemi. Une fois celui-ci touché, toute la force du jeune capitaine se déverse dans ce coup qui gèle l'adversaire en dessinant une immense croix de glace. Cette technique a été utilisée contre Shawlong Qu Fang.

La seconde technique plus dure à réaliser, le Sennen Hyôrô (La Prison de Glace Millénaire ; 竜霰花 ) : Tôshirô utilise l'eau présente dans l'atmosphère pour créer des piliers de glace qui emprisonnent l'adversaire et l'écrasent. On peut voir cette technique à la fin de son combat contre Luppi.

Sa troisième technique est appelée Guncho Tsurara (Pluie de Stalactites). Il lance une multitude de projectiles de glace, tels des débris de verre, dans le but d'empaler son adversaire. Cette technique est utilisée contre Tia Harribel.

Sa technique la plus puissante est Hyouten Hyakkasou (Enterrement des Cent Fleurs des Cieux de Glace) ; des nuages noirs se forment dans le ciel où un grand cercle blanc apparaît dans lequel de la neige tombe. Tous ce que touche cette neige gèle instantanément et prend la forme d'une fleur de glace. Une fois que cette neige aura fait apparaitre 100 fleurs de glace sur l'adversaire, ce dernier meurt recouvrant entièrement son corps. Cette technique est utilisée contre Tia Harribel. 

Sa cinquième technique s'appelle Hyouryuu Senbi (littéralement « Queue tournoillante du Dragon de Glace ») : Tôshirô utilise la pointe du Zanpakuto et concentre son reisatsu dessus et le dirige, ce qui crée une onde de glace (comme le getsuga tensho des Kurosaki). Utilisée lors du combat contre Aizen.

Sa sixième technique se nomme Hyouryuu Senbi Zenkkuu (Brise tranchante) : elle fonctionne sur le même principe que Hyouryuu Senbi sauf que la pointe monte formant une colonne de glace

Enfin, Hitsugaya est capable de former un clone de glace, en tout point semblable à lui-même, ce qui a pour avantage de paraître blessé ou mort, alors que seul le clone est affecté.

Notes et références

Bibliographie 
 

Personnage de Bleach